Иоганн Якоб Геккель (; 23 января 1790, Мангейм — 1 марта 1857, Вена) — австрийский зоолог и ихтиолог.

Член Венской Императорской академии наук (1848).

Биография 
Получив образование по сельскому хозяйству, Геккель посвятил себя естественным наукам с упором на ботанику и орнитологию. Он считался замечательным иллюстратором и таксидермистом. Позже Геккель специализировался на ихтиологии. Он тесно сотрудничал с великими ихтиологами своего времени, такими как Жорж Кювье, Ашиль Валансьен и Шарль Люсьен Бонапарт.

Известность получила работа Геккеля над коллекцией цихлид своего коллеги Иоганна Наттерера, которую тот собрал во время поездок по Бразилии. Вид цихловых — Acarichthys heckelii — был назван в честь Геккеля.

Геккель умер в возрасте 67 лет от бактериальной инфекции, полученной, вероятно, при работе над скелетом кита.

Труды 
 Heckel/Kner: Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie, 1858

Литература 
 Matthias Svojtka, Luitfried Salvini-Plawen & Ernst Mikschi (2009): Biographischer Abriss zu Johann Jakob Heckel (1790—1857).- Österreichs Fischerei 62 (11/12): 285—288

Ссылки 
 

Зоологи Австрии
Ихтиологи Австрии
Таксидермисты
Члены Австрийской академии наук